Красноворо́тский прое́зд — улица в центре Москвы в Красносельском районе между Каланчёвской и Новой Басманной улицами, с которыми образует Лермонтовскую площадь.

Происхождение названия 
Проезд, так же как площадь Красные Ворота, назван по находившимся здесь Красным воротам, сооруженным в XVIII веке как триумфальная арка. В XIX веке переулок назывался Сапожнический — по фамилии домовладельца.

Примечательные здания и сооружения 
 № 3 — Здесь жил советский шахматист Михаил Юдович.

Описание 
Красноворотский проезд соединяет Каланчёвскую и Новую Басманную улицы, проходит с запада на восток. Эти три улицы образуют треугольник Лермонтовской площади. Все здания в проезде расположены с одной — северной — стороны проезда.

Траснпорт 
По проезду проходит автобусный маршрут т24.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Красносельского района 
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема улицы

Проезды Москвы